Volleyball Thailand League – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball Thailand League – torneo di pallavolo maschile